Existuje více osobností s příjmením Moseley:

 Henry Moseley (1887–1915) – britský fyzik
 Jonny Moseley (* 1975) – americký akrobatický lyžař
 William Moseley (* 1987) – britský herec
 William Dunn Moseley (1785–1863) – americký politik

Externí odkazy